Saints (Seine-et-Marne)
 Saints (Yonne)